

Ньюїнгтон — місто, штат Коннектикут
 Ньюїнгтон — місто, штат Джорджія
 Ньюїнгтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ньюїнгтон — переписна місцевість, штат Вірджинія